Rycroft peut se référer à :

Patronyme 
 Carter Rycroft (1977-), curleur canadien ;
  (1901-1998), homme d'affaires et philanthrope britannique ;
  (1914-1998), psychiatre et psychanalyste britannique ;
  (1983-), chanteur et acteur gallois, membre du groupe de pop the Fast Food Rockers ;
 Mark Rycroft (1978-), joueur de hockey canadien ;
  (1968-), fonctionnaire et diplomate britannique ;
  (1983-), personnalité de la télévision et danceuse américaine ;
 Sir  (1861-1925), officier britannique et gouverneur de Bornéo du Nord de 1922 à 1925 ;
 , titre de la noblesse de Grande-Bretagne créé en 1784.

Pseudonyme 
 , surnom donné à un peintre de vase grec actif pendant la dernière décennie du

Toponymie 
 Rycroft, village en Alberta.

Voir aussi 
 
 

Patronyme anglais